Багратио́н-Мухра́нский (Багратио́н-Мухра́нская) — фамилия. 

Известные носители:
 Багратион-Мухранская, Кетеван Константиновна (род. 1954) — чрезвычайный и полномочный посол Грузии при Святом Престоле (с 2004 года).
 Багратион-Мухранская, Леонида Георгиевна (1914—2010) — супруга В. К. Романова и мать М. В. Романовой, претендующей на главенство в доме Романовых.
 Багратион-Мухранский, Александр Ираклиевич (1853—1918) — генерал-лейтенант, командир лейб-гвардии Конного полка.
 Багратион-Мухранский, Георгий Константинович (1821—1877) — сенатор, статс-секретарь, тайный советник.
 Багратион-Мухранский, Григорий Иванович (1787—1861) — генерал-майор, участник Кавказской войны.
 Багратион-Мухранский, Иван Константинович (1812—1895) — грузинский генерал, участник Кавказских походов и Крымской войны.
 Багратион-Мухранский, Константин Александрович (1889—1915) — флигель-адъютант, ротмистр Кавалергардского полка, участник Персидского похода (1910) и Первой мировой войны.
 Багратион-Мухранский, Симон Леванович (1726—1785) — представитель младшей грузинской царской фамилии Багратиони, князь (батони) Мухранский.
 Багратион-Мухранский, Теймураз Константинович (1912—1992) — общественный деятель, директор Толстовского фонда.